Il singolare del torneo di tennis Irish Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Sherwood Stewart che ha battuto in finale Colin Dowdeswell 6-3, 9-8.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Irish Open 1974